Kellerville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kellerville (Illinois)
 Kellerville (Indiana)
 Kellerville (Missouri)
 Kellerville (North Carolina)
 Kellerville (Pennsylvania)
 Kellerville (Texas)